Тенехапан има више значења:

 Тенехапан (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тенехапан, Тенехапан де Мата (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику